Varminsko-mazursko vojvodstvo (poljski: województwo warmińsko-mazurskie) je jedno od 16 poljskih administrativnih jedinica - vojvodstava. Ustanovljeno je 1999. godine. Sjedište vojvodstva je Olsztyn.

Gradovi i općine 
Vojvodstvo uključuje 49 grada i općine, ovdje poredanih prema broju stanovnika iz 2006. godine. 

1. Olsztyn (174.693)
2. Elbląg (127.055)
3. Ełk (56.156)
4. Ostróda (33.419)
5. Iława (32.326)
6. Giżycko (29.667)
7. Kętrzyn (28.000)
8. Szczytno (25.680)
9. Bartoszyce (25.423)
10. Mrągowo (21.772)
11. Działdowo (20.824)
12. Pisz (19.332)
13. Braniewo (17.875)
14. Lidzbark Warmiński (16.390)
15. Olecko (16.169)
16. Nidzica (14.761)
17. Morąg (14.497)
18. Gołdap (13.641)
19. Pasłęk (12.179)
20. Węgorzewo (11.638)
21. Nowe Miasto Lubawskie (11.036)
22. Dobre Miasto (10.489)
23. Biskupiec (10.348)
24. Orneta (9.380)
25. Lubawa (9.328)

26. Lidzbark (8.261)
27. Olsztynek (7.591)
28. Barczewo (7.401)
29. Orzysz (5.804)
30. Susz (5.610)
31. Reszel (5.098)
32. Ruciane-Nida (4.894)
33. Korsze (4.632)
34. Górowo Iławeckie (4.554)
35. Biała Piska (4.006)
36. Mikołajki (3.848)
37. Jeziorany (3.376)
38. Ryn (3.006)
39. Pieniężno (2.915)
40. Tolkmicko (2.731)
41. Miłakowo (2.665)
42. Pasym (2.550)
43. Frombork (2.529)
44. Bisztynek (2.493)
45. Miłomłyn (2.305)
46. Kisielice (2.208)
47. Zalewo (2.152)
48. Sępopol (2.015)
49. Młynary (1.837)

Administrativna podjela 
Varminsko-mazursko vojvodstvo je podijeljeno na 21 kotar (okrug, poljski: powiat): 2 grada s pravima kotara i 19 zemljišnih kotara, a oni su potom podijeljeni na 116 općina (poljski: gmina).

Izvori 

Poljska vojvodstva